Die Legion der Verdammten steht für:
 Die Legion der Verdammten (1952), US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Milestone aus dem Jahr 1952
 Die Legion der Verdammten (1982), französisch-italienischer Spielfilm von Robert Hossein aus dem Jahr 1982